La Garde (Alpes-de-Haute-Provence), gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence (regio Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
 La Garde (Isère), gemeente in het Franse departement Isère (regio Auvergne-Rhône-Alpes)
 La Garde (Var), gemeente in het Franse departement Var (regio Provence-Alpes-Côte d'Azur)
ook:
La Garde-Adhémar, Drôme
La Garde-Freinet, Var

gemeenten met de naam Lagarde